Oryun-dong kan verwijzen naar de volgende buurten (dong) in Zuid-Korea:
 Oryun-dong (Busan)
 Oryun-dong (Seoul)